Coke — nome popular da Coca-Cola nos países anglófonos 
 Coke (futebolista)
Condado de Coke

Desambiguações de topônimos